Ian Johnson peut faire référence à :
 Ian Johnson, (1975-), footballeur professionnel anglais ;
 Ian Johnson (1983-), footballeur anglais, milieu de terrain ;
 Ian Johnson (1917-1998), joueur de cricket ;
 Ian Johnson (1949-), directeur général de Seven Network ;
 Ian Johnson (1985-), joueur de football américain ;
 Ian Denis Johnson, écrivain et journaliste ;
 Ian Johnson, responsable des relations publiques basée à Londres ;
 Ian Johnson, économiste britannique ;
 Ian Johnson, personnage d'Utopia.